Letnie Mistrzostwa Rosji w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Rosji w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 13-15 października 2015 roku na skoczni Russkije Gorki w Krasnej Polanie.

Mistrzostwo Rosji na skoczni normalnej wywalczył Władisław Bojarincew, który wyprzedził o 4 i pół punktu Aleksandra Bażenowa i o 5 Dienisa Korniłowa.

Letnią mistrzynią Rosji została Irina Awwakumowa. Wicemistrzynią została Sofja Tichonowa ze stratą 11 i pół punktu. Brąz zdobyła Aleksandra Kustowa ze stratą 51 punktów.

Mistrzem Rosji ze skoczni dużej został Dienis Korniłow. Wicemistrzem Rosji został Jewgienij Klimow, który przegrał z Korniłowem różnicą 0,9 punktu. Brązowy medal przypadł Ilmirowi Chazietdinowi, który do Kubackiego stracił 7,4 punktu.

Drużynowym mistrzem Rosji została pierwsza ekipa z Niżnego Nowogrodu, która pokonała pierwszą drużynę z Sankt Petersburga oraz drużynę z regionu moskiewskiego. Te drużyny straciły odpowiednio 88,9 i 113,6 punktów.

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Krasnaja Polana, 13.10.2015)

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Krasnaja Polana, 14.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Krasnaja Polana, 13.10.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na dużej skoczni (Krasnaja Polana, 15.10.2015)

Bibliografia 
 
 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
Mistrzostwa Rosji w skokach narciarskich
2015 w Rosji